Żurawie ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Żurawie (Rudniki), Siedlung in der Gmina Rudniki in der Woiwodschaft Opole
 Żurawie (Turobin), Dorf der Gmina Turobin in der Woiwodschaft Lublin

Siehe auch:
 Żórawie (dt. Kronheide) in der Gmina Gryfino